Triquell ist der Familienname folgender Personen:
 Enric Triquell (* 1993), andorranischer Fußballspieler
 Juli Minoves Triquell (* 1969), andorranischer Diplomat